Pickup kan syfta på:

 Pickup (fordon) – en typ av lätt lastbil
 Pickup – en enhet som sitter längst ut på tonarmen på en skivspelare för vinylskivor, se nålmikrofon 
 Pickup (gitarr) – uppfångningsanordningen på en elgitarr eller elbas
 Pick-up (balpress) – inmatningsanordningen på en balpress